Иман нуры — журнал на татарском языке.
 Иман нуры — мечеть в Ижевске.
 Иман нуры — мечеть в посёлке Нагорный города Казани.
 Иман нуры — школа в Новосибирске.